Carlo Domeniconi – chitarrista e compositore italiano
Ercole Domeniconi – schermidore italiano
Julio Alberto Domeniconi – politico argentino
Luigi Domeniconi – attore teatrale italiano
Marco Domeniconi – calciatore sammarinese